Xiangshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangshan (socken i Kina, Jiangsu), 
 Xiangshan (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar